Regeringen May är namngiven efter Storbritanniens premiärminister Theresa May och kan avse:

Regeringen May I (13 juli 2016–9 juni 2017)
Regeringen May II (10 juni 2017–24 juli 2019)